Horvátország
Rumin falu Hrvace községben, Split-Dalmácia megyében

 Lengyelország
Rumin falu a Stare Miastoi járásban, a Nagy-lengyelországi vajdaságban